Okręty US Navy o nazwie USS  "Von Steuben":

Pierwszy USS "Von Steuben" (ID-3017) to wcześniejszy SS "Kronprinz Wilhelm" – dwuśrubowy parowiec pasażerski zbudowany i operujący pod banderą niemiecką, który został zajęty przez USA w czasie I wojny światowej. Statek pływał w latach 1901 - 1923.
Drugi USS "Von Steuben" (SSBN-632) to okręt podwodny typu James Madison, wyposażony w balistyczne pociski rakietowe, będący w służbie  w latach 1961 - 1994. Złomowany w 2001 roku.

Von Steuben